Theler ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Theler (1959–2007), Schweizer Astrologin und Buchautorin
 Derek Theler (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler
 Jean-Paul Theler (* 1963), Schweizer Berufsoffizier (Divisionär)
 René Theler (1935–2022), Schweizer Manager, ehemaliger Bobfahrer und Fussballclub-Präsident
 Sandro Theler (* 2000), Schweizer Fußballspieler

Siehe auch:
 Theler (Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht
 Dehler